Dipodascus är ett släkte av svampar. Dipodascus ingår i familjen Dipodascaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dipodascus